Röthigen ist der Name folgender Orte:
 Röthigen (Frohburg), Wüstung auf der Flur Frohburg im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Röthigen (Neukieritzsch), durch Braunkohletagebau aufgelöster Ortsteil von Deutzen im Landkreis Leipzig, Sachsen, heute zu Neukieritzsch gehörig

Siehe auch:
 Rödigen